Aradus steht für:
 Titularbistum Aradus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Aradus (Gattung), Gattung der Wanzen
 antiker Name von Aruad, Insel vor Syrien

Siehe auch:
 Arados